Фамилија Кордова има више значења:

 Фамилија Кордова (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кордова, Ехидо Мескитал (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику